Мбенза () — имя собственное, распространено в виде фамилий.
 Мбенза, Ги (род. 2000) — конголезский футболист, нападающий.
 Мбенза, Исаак (род. 1996) — бельгийский футболист, нападающий.